El Gran Premi d'Alemanya de motociclisme de 2013 fou la vuitena cursa de la temporada 2013 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Sachsenring (Hohenstein-Ernstthal, Alemanya) el dia 14 de juliol de 2013.

Classificació

MotoGP

Moto2

Moto3 

Alemanya
Edicions del Gran Premi d'Alemanya de motociclisme